Cache Creek steht für:

Orte in Kanada:
 Cache Creek (British Columbia)

Flüsse:
 Cache Creek (Bonaparte River), Zufluss zum Bonaparte River in British Columbia, Kanada
 Cache Creek (Kern County, Kalifornien), Trockental in der Mojave-Wüste in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cache Creek (Mokelumne River), Zufluss zum Mokelumne River in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cache Creek (Sacramento River), Zufluss zum Sacramento River in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cache Creek (Oklahoma), Bach in Oklahoma, Vereinigte Staaten